Cantharomyces — рід грибів родини Laboulbeniaceae. Назва вперше опублікована 1890 року.

Класифікація 
До роду Cantharomyces відносять 31 видів:

Примітки

Джерела 
 Thaxter, R. 1890. On some North American species of Laboulbeniaceae. Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. 25:5-14 - P.9

Роди грибів